Fullmåne kan syfta på:

 Fullmåne – den månfas då solen belyser hela den halva av månen som är vänd mot jorden
 Fullmåne (album) – ett musikalbum från 1988 med Anne Grete Preus
 Fullmåne (pjäs) –  en teaterpjäs av Hasse Ekman, med premiär 1952
 Fullmåne (roman) – en roman av P.G. Wodehouse, utgiven i England 1947, originaltitel Full Moon